Państwowe Zakłady Lotnicze
 PZL Kalisz
 PZL Rzeszów
 PZL Świdnik
 PZL-Warszawa II
 PZL Mielec
 Polski Związek Ludowców
 Port lotniczy Phinda